Il existe deux diocèses islandais portant ce nom :
 Diocèse catholique d'Helsinki, au sein de l'Église catholique ;
 Diocèse luthérien d'Helsinki, au sein de l'Église évangélique-luthérienne de Finlande, 
 Diocèse orthodoxe d'Helsinki, au sein de l'Église orthodoxe de Finlande.

Homonymie